Il singolare del torneo di tennis USTA Challenger of Oklahoma 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Harel Levy che ha battuto in finale Benedikt Dorsch 5-7, 7-5, 7-66.

Teste di serie 

 Bobby Reynolds (primo turno)
 André Sá (quarti di finale)
 Ramón Delgado (semifinali)
 Jeff Morrison (semifinali)

 Brian Vahaly (primo turno)
 Assente
 Assente
 Amer Delić (primo turno)
 Chris Guccione (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

USTA Challenger of Oklahoma 2005